Sangue di drago – racconto parte del romanzo fantasy Il gioco del trono di George R. R. Martin, vincitore nella sezione del Premio Hugo per il miglior romanzo breve nel 1997
Sangue di drago – resina vegetale rossa ricavata da numerosi tipi di piante e dai molti usi, nota fin dall'antichità
 Sangue di drago – antico nome del colore vermiglione, estratto dal cinabro